DDR-Fußball-Oberliga 1968/1969 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av FC Vorwärts Berlin.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1968/1969
1968/1969
1968 i Östtyskland
1969 i Östtyskland